{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74001) - || 1998 FW45 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74002) - || 1998 FL47 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74003) - || 1998 FP48 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74004) - || 1998 FS64 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74005) - || 1998 FH70 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74006) - || 1998 FP71 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74007) - || 1998 FY78 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74008) - || 1998 FM103 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74009) - || 1998 FV103 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74010) - || 1998 FC104 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74011) - || 1998 FE106 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74012) - || 1998 FP108 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74013) - || 1998 FJ109 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74014) - || 1998 FK114 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74015) - || 1998 FP130 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74016) - || 1998 FK136 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74017) - || 1998 FN138 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74018) - || 1998 FF148 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74019) - || 1998 GY || 2 april 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74020) - || 1998 GW10 || 2 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74021) - || 1998 HP1 || 19 april 1998 || Stroncone || Stroncone
|-
| (74022) - || 1998 HG2 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74023) - || 1998 HK4 || 21 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74024) Hrabě || 1998 HR4 || 23 april 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (74025) - || 1998 HA6 || 21 april 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74026) - || 1998 HL8 || 22 april 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74027) - || 1998 HG18 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74028) - || 1998 HR18 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74029) - || 1998 HR19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74030) - || 1998 HF21 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74031) - || 1998 HM22 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74032) - || 1998 HR27 || 22 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74033) - || 1998 HW27 || 22 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74034) - || 1998 HX31 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74035) - || 1998 HF44 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74036) - || 1998 HR45 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74037) - || 1998 HB55 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74038) - || 1998 HE74 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74039) - || 1998 HA80 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74040) - || 1998 HU83 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74041) - || 1998 HC88 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74042) - || 1998 HX92 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74043) - || 1998 HV96 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74044) - || 1998 HQ98 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74045) - || 1998 HG102 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74046) - || 1998 HX102 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74047) - || 1998 HF107 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74048) - || 1998 HP121 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74049) - || 1998 HA123 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74050) - || 1998 HF127 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74051) - || 1998 HP150 || 20 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74052) - || 1998 JB1 || 1 mei 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (74053) - || 1998 JV3 || 6 mei 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74054) - || 1998 JT4 || 1 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74055) - || 1998 KY6 || 22 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74056) - || 1998 KM9 || 28 mei 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (74057) - || 1998 KW12 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74058) - || 1998 KQ18 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74059) - || 1998 KJ20 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74060) - || 1998 KJ24 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74061) - || 1998 KK28 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74062) - || 1998 KR33 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74063) - || 1998 KQ39 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74064) - || 1998 KZ41 || 26 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74065) - || 1998 KS61 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74066) - || 1998 KH65 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74067) - || 1998 MH3 || 16 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74068) - || 1998 MJ4 || 22 juni 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (74069) - || 1998 MO7 || 22 juni 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74070) - || 1998 MC9 || 19 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74071) - || 1998 MH9 || 19 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74072) - || 1998 MK9 || 19 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74073) - || 1998 MO13 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74074) - || 1998 MC29 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74075) - || 1998 MG29 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74076) - || 1998 MT33 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74077) - || 1998 MA47 || 28 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74078) - || 1998 NP || 3 juli 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74079) - || 1998 NS || 11 juli 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74080) - || 1998 OW || 20 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74081) - || 1998 OU1 || 24 juli 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (74082) - || 1998 OM3 || 23 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74083) - || 1998 OF6 || 30 juli 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (74084) - || 1998 OA10 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74085) - || 1998 OB12 || 22 juli 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (74086) - || 1998 OE12 || 28 juli 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (74087) - || 1998 OS13 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74088) - || 1998 OK14 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74089) - || 1998 OJ15 || 20 juli 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (74090) - || 1998 QU || 18 augustus 1998 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| (74091) - || 1998 QH3 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74092) - || 1998 QJ5 || 22 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (74093) - || 1998 QU6 || 24 augustus 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74094) - || 1998 QU8 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74095) - || 1998 QC15 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74096) - || 1998 QD15 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74097) - || 1998 QX15 || 17 augustus 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (74098) - || 1998 QA21 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74099) - || 1998 QK22 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74100) - || 1998 QE26 || 25 augustus 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory|}

Planetoïdenlijsten